El término comercialización puede referirse a:

 Comercialización, acción de vender algo. Véase compraventa.
 Comercialización, conjunto de actividades vinculadas al cambio de bienes y servicios entre productores y consumidores.
 Comercialización, sinonimia utilizada por algunos autores para referirse a la Mercadotecnia.